Ел Камионеро има више значења:

 Ел Камионеро (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Камионеро, Рестауранте (Росаморада), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Камионеро, Рестауранте (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику